Le prénom Mao est un prénom très ancien au Japon et en Chine. Toutefois, ce prénom s'est popularisé dans la deuxième partie du  sous l'influence de l'homme politique chinois Mao Zedong. Ce dernier régna sans partage sur la Chine de 1954 jusqu'à sa mort en 1976. Il est le fondateur du maoïsme. Le prénom Mao existe également en langue bretonne, où il est un dérivé du prénom Mathieu.

Patronyme chinois 
 Mao Dun (1896-1981), écrivain
 Mao Jingdian (1995-), pongiste handisport chinoise
 Mao Hengfeng, militante des droits des femmes et des droits de l’homme en Chine
 Mao Xiang (1611-1693), écrivain, calligraphe
 Mao Ying : une actrice
 Mao Yushi, un économiste chinois
 Mao Zedong (ou Mao Tsé-toung), président de la République populaire de Chine, chef du PCC et fondateur du maoïsme
 Madame Mao, Jiang Qing, quatrième épouse de Mao Zedong
 Mao Anying, le fils aîné de Mao Zedong

Patronyme japonais 
 Mao Ichimichi (née le ), actrice japonaise
 Mao Ishikawa, photographe

Autres personnalités 
 Hervé Mao (1913-1987), personnalité politique française
  ( - ), speedcuber américain
 Mao (1971-), auteur-compositeur-interprète, guitariste, animateur de radio et de télévision, acteur et présentateur italien

Autres 
 Déité de la lune, dans la mythologie perse
 Mao, un astérisme utilisé en astronomie chinoise
 Mao, quatrième branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois
 Maó est le nom catalan officiel de la ville de Port-Mahon (Mahón en espagnol castillan) sur l'île de Minorque dans les îles Baléares
 Maó est une sorte de fromage fabriqué dans l'île de Minorque
 Mao est l'appellation gilbertine du Scaevola taccada
 Mao seigneur démoniaque dans le Japon Médieval

Livres 
 Le Mao est un ouvrage de Claude Hudelot et du photographe Guy Gallice, il présente et décortique le culte de la personnalité de Mao Zedong ;
 La Danseuse de Mao, dont le titre original est The Mao Case, est un roman de Qiu Xiaolong ;
 Mao est un manga de Rumiko Takahashi d'aventure, de fantaisie noire et d'horreur.

Pseudonyme 

 Mão est un joueur de football de plage brésilien

Jeux de cartes 

Mao peut désigner un jeu de cartes:
 Version française
 Version québécoise

Sciences 

MAO peut désigner :
 la monoamine oxydase
 le méthylaluminoxane
 les Méthodes d'Auto-Observation en planification familiale naturelle
 un modulateur acousto-optique

Sigles 

MAO est un sigle correspondant à :
 Maintenance assistée par ordinateur
 Médecin d'accueil et d'orientation (dans un service d'urgences)
 Moisson assistée par ordinateur
 Musée archéologique de l'Oise
 Musique assistée par ordinateur

Toponymie 

 Mao au Tchad
 Mao en République dominicaine
 Maó est le nom catalan de Mahón, la capitale de Minorque, Espagne
 Xian de Mao () habité par la miniroté Qiang, dans la province du Sichuan, en Chine.

Personnages de fiction 

 Mao est le nom d'un personnage dans le film Marock, joué par Assaâd Bouab
 Mio Mao, dessin animé pour enfants des années 1970

Anthroponymie 
 Dans Mao Zedong, Mao est le nom de famille placé en tête selon l'usage chinois (voir Noms chinois). Mao signifie poil (mais ne se traduit pas), Zedong est le prénom et signifie : (qui tient son) potentiel de l'Est (forte symbolique, « d'où vient le soleil »).
 Mao est aussi un nom de famille breton : le dictionnaire de Marie-Thérèse Morlet indique que Mao est une forme de Mathieu.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton
Patronyme chinois